Крек је разбијање у саставне делове. У компјутерском речнику то су преправке софтверског кода (чиме се омогућава нелегална дистрибуција и продаја), преузимање туђих лозинки и њихова злоупотреба и улазак у сигурносне системе. У колоквијалном говору, крек се односи на снажан дериват кокаина у кристалном стању. Ова синтетичка дрога даје ефекте кокаина, али је знатно разорнија и брже ствара зависност. Због своје ниске цене сматра се кокаином за сиромашне, за разлику од кокаина у праху који се обично повезује са високом класом због своје цене и ефеката.

Литература

Спољашње везе
 EROWID о кокаину и креку

Дроге